Il doppio del torneo di tennis Hawaiian Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tony Graham e Matt Mitchell che hanno battuto in finale John Alexander e Jim Delaney 6–3, 3–6, 7–6.

Teste di serie 

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (quarti di finale)
 Victor Amaya /  Anand Amritraj (quarti di finale)

 Pat Du Pré /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Tracy Delatte /  Trey Waltke (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hawaiian Open 1981